

Sigle 
 Partito Nazionaldemocratico di Germania (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) – partito politico tedesco
 Nuovo Partito Democratico (Nouveau Parti Démocratique) – partito politico canadese
 Nitrogen Phosphorus Detector – rivelatore termoionico
 Disturbo narcisistico di personalità (Narcissistic Personality Disorder) – disturbo della personalità il cui sintomo principale è un notevole egocentrismo, a volte unito a un deficit nella capacità di provare empatia verso altri individui
 Norwegian Petroleum Directorate - agenzia governativa norvegese

Aziende 
 NPD Group – istituto di ricerche di mercato